Bunsen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bunsen (1770–1837), deutscher Philologe und Bibliotheker, Vater von Robert Wilhelm Bunsen
 Christian Karl Josias von Bunsen (1791–1860), preußischer Diplomat
 Frances Bunsen (1791–1876), walisische Malerin und Autorin
 Georg Bunsen (1794–1872), deutsch-amerikanischer Pädagoge
 Georg von Bunsen (1824–1896), preußischer und deutscher liberaler Politiker
 Gustav Bunsen (1804–1836), deutscher Chirurg, Anführer des Frankfurter Wachensturms und Freiheitskämpfer in Mexiko
 Heinrich Bunsen (16. Jh.), deutscher Formschneider und Gießer
 Jeremias Bunsen (1688–1752), deutscher Hofmaler, Münzmeister und Bürgermeister
 Johann Georg Bunsen (1766–1833), deutscher Münzmeister und Geometer
 Karl Bunsen (1796–1839), deutscher Arzt
 Marie von Bunsen (1860–1941), preußisch-deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Maurice de Bunsen (1852–1932) britischer Diplomat, Botschafter in Wien während der Julikrise 1914
 Peter Franz Bunsen (um 1725–1795), deutscher Hofgoldschmied

 Robert Wilhelm Bunsen (1811–1899), deutscher Chemiker und Erfinder
 Theodor von Bunsen (1832–1892), Diplomat und Mitglied des Deutschen Reichstags

Bunsen bezeichnet ferner: 
 Bunsen (Mondkrater), benannt nach Robert Wilhelm Bunsen

Siehe auch:
 Bunsenbrenner 
 Bunsenelement 
 Bunsenkoeffizient
 Bunsenstativ
 Verfahren nach Bunsen
 Deutsche Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie
 Berichte der Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie
 Buntzen